Альваро Апарисио Фернандес (; 29 сентября 1977, Мадрид, Испания), более известный как просто Альваро () — испанский футболист, игрок в мини-футбол. Защитник испанского клуба «Интер Мовистар» и сборной Испании по мини-футболу.

Биография 
Первые годы своей карьеры Альваро провёл в «Бумеранг Интервью» и «Хересе», однако первые свои трофеи он выиграл с клубом «Каха Сеговия». В 2000 году в его составе испанец стал обладателем Межконтинентального кубка и суперкубка Испании. Но большинство своих трофеев Альваро выиграл в составе мурсийского клуба «Эль-Посо», в который он перешёл в 2003 году. В их числе три титула чемпиона Испании, два кубка и суперкубка. А в 2008 году Альваро дошёл до финала Кубка УЕФА по мини-футболу, где «Эль-Посо» в серии пенальти уступил российскому «ВИЗ-Синаре». Летом 2011 года испанец покинул Мурсию и вернулся в «Интер Мовистар».

В составе сборной Испании по мини-футболу Альваро стал двукратным чемпионом Европы по мини-футболу и серебряным призёром чемпионата мира по мини-футболу 2008 года. В финале мундиаля против сборной Бразилии он отметился забитым голом, позволившим испанцам довести матч до серии пенальти. Альваро реализовал свой шестиметровый удар, но это не помогло Испании выиграть титул.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира по мини-футболу 2008
 Чемпион Европы по мини-футболу (2): 2007, 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Европы по мини-футболу 2003
 Обладатель Межконтинентального кубка 2000
 Чемпионат Испании по мини-футболу (3): 2006-07, 2008-09, 2009-10
 Кубок Испании по мини-футболу (2): 2008, 2010
 Суперкубок Испании по мини-футболу (3): 2000, 2006, 2010
 Кубок обладателей кубков по мини-футболу 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эль-Посо»
 Профиль на LNFS.es

Игроки в мини-футбол Испании
Чемпионы Европы по мини-футболу
Игроки МФК «Интер Мовистар»
Игроки МФК «Каха Сеговия»
Игроки МФК «Эль-Посо»